Hermann (cardinal, 1036)
 Hermann (cardinal, 1095)